Drehmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Drehmann (1869–1932), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer in Breslau
 Lorenz Drehmann (1915–1992), deutscher wissenschaftlicher Bibliothekar
 Willi Drehmann (* 1938), ehemaliger deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Drehmann-Zeichen, klinischer Test bei der Untersuchung von orthopädischen Patienten